Echinidea är en ordning av sjöborrar som beskrevs av Kroh och Smith 20. Echinidea ingår i klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Sjöborrar
Echinidea